Афонята — название нескольких населённых пунктов:
 Афонята — посёлок в Афанасьевском районе Кировской области.
 Афонята — деревня в Карагайском районе Пермского края.